Шабане́ () — имя собственное.

Топонимы
 Шабане́ — кантон во Франции, в регионе Пуату — Шаранта, департамент Шаранта.
 Шабане́ — крупнейшая коммуна одноимённого кантона.

Прочее
 «Ле-Шабане» () — роскошный парижский бордель (1878—1946).

См. также 
 Кольбер-Шабане